Kaljurand ist der Familienname folgender Personen:

 Kaire Kaljurand (* 1974), estnische Fußballspielerin
 Kaisa Kaljurand (* 1987), estnische Badmintonspielerin
 Kalle Kaljurand (* 1960), estnischer Badmintonspieler
 Kristjan Kaljurand (* 1992), estnischer Badmintonspieler
 Marina Kaljurand (* 1962), ehemalige estnische Außenministerin und Badmintonspielerin